Унбипентий (, Ubp) — временное, систематическое название гипотетического химического элемента в Периодической таблице Дмитрия Ивановича Менделеева с временным обозначением Ubp и атомным номером 125.

Элемент 125 представляет интерес, поскольку он находится в пределах так называемого острова стабильности, предсказываемого теорией среднего поля на основе модели альфа-распада.

Согласно недавним результатам, самовзаимодействие омега-мезона сильнее, чем предсказывалось ранее, и может вызывать бо́льшую стабильность ядер, согласно оболочечной модели.

Происхождение названия 
Слово «унбипентий» образовано из корней латинских и греческих числительных и буквально обозначает «один-два-пятый» (числительное «сто двадцать пятый» в латыни строится совсем иначе). В дальнейшем название будет изменено.

Получение 
По состоянию на 2019 год не было попыток синтеза элемента 125.

Далее приведены ядерные реакции, которые могут быть использованы для получения элемента 125:

232Th + 81Br → 313Ubp

238U + 75As → 313Ubp

237Np + 70Zn → 307Ubp

244Pu + 71Ga → 315Ubp

243Am + 70Zn → 313Ubp

248Cm + 65Cu → 313Ubp

249Bk + 64Ni → 313Ubp

249Cf + 59Co → 308Ubp

254Es + 58Fe → 312Ubp

Примечания 

Неоткрытые химические элементы
Суперактиноиды